Shangri-La (Tità), regió extensa i fosca de la lluna de Saturn, Tità 
 Xangri-La (mitologia), lloc fictici entre muntanyes asiàtiques (potser al Tibet) que ha esdevingut sinònim del paradís 
 Shangri-La (Yunnan, Xina), comtat de la Xina habitat majoritàriament per l'ètnia tibetana, al nord-oest de la província de Yunnan 
 Shangrilá, balneari del departament de Canelones, Uruguai, entre Parque Carrasco i San José de Carrasco, el qual integra la Ciudad de la Costa 
 Lake Shangrila, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Wisconsin